Droga I/51 – droga krajowa w południowo-wschodnich Czechach
 Droga I/51 – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca od przejścia granicznego z Czechami w mieście Holíč przez Trnawę i Nitrę do węzła z drogą ekspresową R1 we wsi Hronská Breznica